

Гарвуд — місто, штат Північна Дакота
 Гарвуд — селище, штат Міссурі